Frithjof Prydz est un nom pouvant désigner:

 (1841-1935), juge norvégien
 (1943-1992), skieur acrobatique et joueur de tennis norvégien

Voir aussi

Prydz, Frithjof